En physique, le bleuissement ou, plus couramment, le décalage vers le bleu est la diminution de la longueur d'onde d'une onde provoquée par le mouvement d'une source vers un observateur.

Le bleuissement est une altération colorimétrique d'une peinture qui peut être expliqué par la formation de cristaux de sulfate d’ammonium provenant de l’atmosphère environnante de l’œuvre.

Le bleuissement est une altération du bois causée par certains champignons.